Numele propriu Manhattan se poate referi la:

Insulă 
 Manhattan - Insula Manhattan, care cuprinde cea mai mare parte a cartierului Manhattan din orașul New York City, statul New York, SUA

Navă 
Manhattan (navă) nord-americană, cel mai mare spărgător de gheață din lume

Nume de cod 
 Proiectul Manhattan, proiect cu privire la fabricarea și testarea primei bombe atomice

Vezi și 
 Proiectul Manhattan (dezambiguizare)